Чемпионат Польши по баскетболу 2012/2013 являлся 78-м сезоном «PLKK» — высшего женского баскетбольного дивизиона Польши. Впервые в истории польского баскетбола чемпионом стала команда из Польковице «ССС Польковице».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — 12 команд с 28 сентября 2012 года по 16 февраля 2013 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — лучшие восемь команды образуют сетку, начиная с 1/4 финала, до 3-х побед одной из команд.

Участники 

 *- места команд в подэлитном дивизионе «1-я Лига»

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

 * — 7 ноября 2012 года, из-за отсутствия денежных средств на содержание команды, клуб снялся с соревнования.

Матч за 9-е место 
 ПТК — АЗС Оптам — 57:57
 АЗС Оптам — ПТК — 60:56

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Висла Кэн-Пак
  Артего
 4. Энерга
 5. Матизол Лидер
 6. KSSSE AZS PWSZ Гожув
 7. Центрум Взгужа
 8. Видзев
 9. АЗС Оптам
 10. ПТК

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Джулия МакБрайд («Артего»)
  Валерия Мусина («ССС Польковице»)
  Белинда Снелл («ССС Польковице»)
  Ннемкади Огвумике («ССС Польковице»)
  Тина Чарльз («Висла Кэн-Пак»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт лиги PLKK
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Чемпионат Польши по баскетболу среди женщин
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Спорт в Польше в 2012 году
Спорт в Польше в 2013 году